27-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 23 — 24 января 1926 года в Шамони (Франция) на «Стадион де Монблан». Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500, 1500, 5000 и 10000 метров. С 1926 года для определения суммы многоборья исходными данными были мировые рекорды по дистанциям. Время мирового рекорда оценивалось в 100 очков, а результат спортсмена — в процентах к этому рекорду. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 11 конькобежцев из 7 стран. Победителем чемпионата Европы стал Юлиус Скутнабб (Финляндия), призёрами — Отто Полачек (Австрия) и Ууно Пиетиля (Финляндия).

Результаты чемпионата

Ссылка 
 Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1926
Чемпионаты Европы в 1926 году
Спорт во Франции в 1926 году
Международные спортивные соревнования в Шамони
Международные соревнования по конькобежному спорту во Франции
Январь 1926 года
Чемпионаты Европы во Франции